Osoby o tym nazwisku:
 Charles Pasqua – francuski polityk
 Simone Pasqua – rzymskokatolicki duchowny